Wolfsbane puede referirse a:

 Wolfsbane, una banda de heavy metal inglesa.
 Wolfsbane, personaje de ficción de Marvel Comics.
 Aconitum Planta llamada wolfsbane, por su uso como veneno en las flechas.